Jürgenshof ist ein deutscher Ortsname:
 Jürgenshof (Alt Schwerin), Ortsteil der Gemeinde Alt Schwerin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Jürgenshof (Bremen), mittelalterlicher Hirtenhof und heutiges Restaurant in Bremen
 Jürgenshof (Flensburg), Straße in Flensburg, siehe Liste der Straßen und Plätze in Flensburg/J
 Jürgenshof, bis 1938 Jurgutschen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jurgucie, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen